Лассел, Уильям — британский астроном. 
 Лассел — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Облаков на видимой стороне Луны.